Isthmocoris är ett släkte av insekter. Isthmocoris ingår i familjen Geocoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Halvvingar
Isthmocoris